Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2011 () проходил с 5 по 13 марта 2011 в городе Перт (Шотландия) на арене Dewars Centre одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (5-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады.

В женском турнире чемпионами стала (8-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная России, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 9-е место; проигравший в 2012 году выбывает в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2012.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2012 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2012.

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места.

Тай-брейки 
За 3-е место

За 4-е место

Плей-офф

Итоговая классификация 

 В 2012 году выбывают в Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Спорт в Шотландии в 2011 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 2011 года